Le tournoi de tennis de Schenectady est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Larisa Neiland remporte le simple dames. En finale, elle bat Natalia Medvedeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rachel McQuillan et Claudia Porwik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Schenectady
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Schenectady
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en août 1993
Sport dans l'État de New York en 1993